Ю́хан Мье́льбю (; ) — шведский футболист, выступал на позициях центрального защитника и опорного полузащитника. Выступал за сборную Швеции, был её капитаном.

Карьера 
Начал карьеру футболиста в стокгольмском клубе АИК. Дебютировал 1 октября 1989 года в игре чемпионата Швеции против «Эргрюте», закончившейся со счётом 0:0. Играл в четвертьфинальных матчах Кубка обладателей кубков 1996/1997. Был вице-капитаном АИКа. В 1998 году перешёл в шотландский «Селтик». Дебютировал в шотландской Премьер-лиге 21 ноября 1998 года в матче против «Рейнджерс», соперник был разгромлен со счётом 5:1. В сентябре 2002 года получил травму, из-за неё не играл около трёх месяцев. Играл в финале Кубка УЕФА 2002/2003. Был вице-капитаном «Селтика».

В 2004 году перешёл в испанский клуб «Леванте», контракт был рассчитан на 2 года. Отыграл первые 3 тура Ла Лиги сезона 2004/2005, после чего получил травму и больше не выходил на поле. В 2006 году вернулся в АИК. Из-за травм провёл лишь один матч первого тура сезона-2006. 16 мая 2006 года объявил о завершении карьеры.

Дебютировал в национальной сборной в товарищеском матче с командой Израиля 12 марта 1997 года. В отборочном турнире чемпионата Европы 2000 сыграл во всех восьми матчах, забил победный гол в игре против Англии. На Евро-2000 провёл 3 матча, забил гол в ворота сборной Бельгии. Перед чемпионатом мира 2002 года капитан сборной Швеции Патрик Андерссон получил травму, и новым капитаном стал Мьельбю. На ЧМ-2002 провёл без замен все 4 игры, был включён ФИФА в список кандидатов в символическую сборную турнира. Был включён в заявку на Евро-2004, но не играл. Последний матч за сборную провёл 9 октября 2004 года, это был отборочный матч чемпионата мира против команды Венгрии.

Достижения 
 Чемпион Швеции 1998
 Обладатель Кубка Швеции (2 раза): 1995/96, 1996/97
 Чемпион Шотландии (3 раза): 2000/01, 2001/02, 2003/04
 Обладатель Кубка Шотландии (2 раза): 2000/01, 2003/04
 Обладатель Кубка шотландской лиги (2 раза): 1999/2000, 2000/01
 Финалист Кубка УЕФА 2002/03

Личная жизнь 
Женат, жена Дженнифер, дети Тимоти (родился в 1995 году) и Селине (родилась в 1996 году).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте АИКа
 Профиль на сайте Шведского футбольного союза
 

Футболисты Швеции
Игроки ФК АИК
Игроки ФК «Селтик»
Игроки ФК «Леванте»
Игроки сборной Швеции по футболу
Футбольные тренеры Швеции